

Geografia

Montealegre del Castillo – comune della Castiglia-La Mancia
 Montealegre de Campos – comune della Castiglia e León

Persone
José Joaquín Guzmán de Montealegre – diplomatico e politico spagnolo
José María Montealegre Fernández – politico costaricano
Marchese de Montealegre de Aulestia – filosofo, politico e storico peruviano
Samuel Montealegre – pittore colombiano